Rue Villebois-Mareuil à Gennevilliers ;
 Rue Villebois-Mareuil à Lyon ;
 Rue Villebois-Mareuil à Nantes ;
 Rue Villebois-Mareuil à Paris ;
 Rue Villebois-Mareuil à Rosny-sous-Bois.